Вахан може да се отнася за:
 Вахан, географска област в Централна Азия
 Вахански коридор, географска област в Централна Азия
 Вахан (район), административен район в Афганистан
 Вахан (цар) (IV век пр.н.е.), арменски цар
 Вахан (военачалник) (VII век), източноримски военачалник
 Вахан (вестник), български вестник на арменски език